Forintos Kálmán (1834–1903) jogász
 Forintos Kálmán (1940–) formatervező